Vadász János (1350–1396) aragóniai király
Vadász János (1903–1977) filmrendező
Vadász János (1951) politikus